Who You Are (Jessie J-album), een studioalbum van de Engelse zangers Jessie J 
Who You Are (Jessie J-lied), het titelnummer van dit album
Who You Are (Pearl Jam-lied), een lied van Pearl Jam uit 1996